Джозеф Аддо (; ) — ганский футболист, защитник. Участник Кубка африканских наций 1996 года и летних Олимпийских игр 1996 года.

Биография 
Джозеф Аддо родился 21 сентября 1971 года в ганском городе Аккра. У Джозефа трое братьев и одна сестра. Его младший брат Саймон (1974), также футболист.

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в 1987 году в клубе чемпионата Ганы — «Хартс оф Оук». В 1991 году перешёл в американскую команду «Джордж Мейсон Пэтриотс», вошёл в символическую сборную NCAA 1992 года. С 1993 года по 1996 год являлся игроком второй команды «Штутгарта». Первую половину сезона 1996/97 провёл в чемпионате Нидерландов, где выступал за роттердамскую «Спарту» и сыграл в 7 играх. Затем играл за немецкий «Франкфурт», в составе которого провёл 21 матч и забил 2 гола.

Летом 1997 года перешёл в португальский «Белененсиш», где сыграл 21 игру в чемпионате Португалии. Однако по итогам сезона команда заняла последнее 18 место и вылетела во Вторую лигу Португалии. В начале 1999 года присоединился к греческому «Этникосу» из города Пирей. Команда заняла 18 место в чемпионате Греции и вылетела во второй по силе дивизион. Аддо принял участие в 13 встречах. Затем, ганец стал игроком американского клуба «Тампа-Бэй Мьютини». С 2002 года по 2003 год играл за другой американский клуб «МетроСтарз». В сезоне 2005/06 являлся игроком гонконгского «Китчи», тогда Аддо принял участие в лишь в одной игре чемпионата. Завершил карьеру игрока в 2007 году в малайзийской команде «Сабах».

Аддо являлся тренером в West Essex High School, он является обладателем тренерской лицензии ФИФА категории «А». В 2010 году он был назначен в качестве помощника главного тренера в команде «Берекум Челси». В настоящее время работает на ганском телевидение.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Ганы выступал с 1990 года по 2000 год, проведя в составе сборной 17 игры. В начале 1996 года участвовал в Кубке африканских наций в Южной Африке. Сборная Ганы заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзовые награды команде Замбии со счётом (0:1). Аддо принял участие во всех шести играх на турнире.

Аддо пропустил Олимпиаду 1992 года в Барселоне из-за дисквалификации. В августе 1996 года главный тренер олимпийской сборной Ганы Сэм Ардай вызвал Джозефа на летние Олимпийские игры в Атланте. В команде он получил 5 номер. В своей группе ганцы заняли второе место, уступив Мексике, обогнав при этом Южную Корею и Италии. В четвертьфинале Гана уступила Бразилии (2:4). Аддо на турнире сыграл во всех четырёх матчах.

В 2000 году участвовал на турнире Four Nation Castle Lager Cup в Кении, где Гана заняла четвёртое место, а Аддо был капитаном команды.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Ганы
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Хартс оф Оук»
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Этникос» Пирей
Игроки ФК «Тампа-Бэй Мьютини»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Китчи»
Игроки ФК «Сабах» Кота-Кинабалу
Футбольные тренеры Ганы
Выпускники университета Джорджа Мейсона